MLL steht für:
 Maier-Leibnitz-Laboratorium, eine universitäre Forschungseinrichtung in Garching bei München 
 Major League Lacrosse, die US-Profiliga des Lacrosse-Sports
 Mixed lineage leukemia, ein Gen, das bei bestimmten Formen von akuter Leukämie eine Schlüsselrolle spielt
 Marshall Don Hunter Sr. Airport (IATA-Code)
 Bahnhof Landsberg (Lech) nach DS 100

mll steht für:
 Malua-Bay-Sprache (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Malakula, Insel der Neuen Hebriden

MLL